Zmocňovací zákon může být:
 zákon o mimořádné moci nařizovací – československý zákon č. 95/1933 Sb.
 zmocňovací zákon (Německo 1933)
 zmocňovací zákon (Československo 1938)